Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1978 je dvaintrideseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 18. in 26. februarjem 1978 v Lahtiju, Finska, v enajstih disciplinah. Ekipna tekma v smučarskih skokih je bila prirejena demonstracijsko, brez podelitve medalj.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na FIS 
 

1978
1978 v športu
Športne prireditve na Finskem
Šport v Lahtiju